Чемпионат России по баскетболу 2022/2023 — 32-й сезон Премьер-лиги, соревнования среди женских баскетбольных клубов, организованного Российской федерацией баскетбола.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в три этапа.
В первом раунде двенадцать участников играют в два круга (с 30 сентября 2022 года по 29 января 2023 года) всего 132 игры с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
Во втором раунде Регулярного чемпионата соревнования проводятся по результатам первого раунда:
А) Команды, занявшие по результатам Первого раунда 1-6 места, играют по круговой системе разъездами два круга — всего 30 игр (для каждой команды — 10 игр) с учетом набранных очков в Первом раунде. Все 6 команд квалифицируются в Плей-офф с 1 по 6 место.
Б) Команды, занявшие по результатам Первого раунда 7-12 места, играют по круговой системе разъездами два круга — всего 30 игр (для каждой команды — 10 игр) с учетом набранных очков в Первом раунде. Две лучшие команды квалифицируются в Плей-офф на 7 и 8 места.
Четыре команды, не квалифицированные в плей-офф, получают с 9 по 12 место в Итоговой классификации Чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги сезона 2022/23 гг.
Команды, занявшие 1-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в плей-офф, где играют по системе на выбывание. Завершится регулярный чемпионат 20 марта 2023 года.

Плей-офф стартует 23 марта.
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.Серия 1/4 финала проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я игра и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата, 2-я проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата.Полуфинал — по схеме «1+1+1». Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.
Завершится чемпионат Премьер-лиги не позднее 1 мая 2023 года.

Участники 
В женскую Премьер-лигу Чемпионата России по баскетболу 2022/2023 зарегистрировалось 12 команд. В Премьер -лигу на сезон заявилась новая команда — «Нефтяник (Омская область)».

Регулярный чемпионат

Первый этап

Результаты 
 •

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.
'' Итоговая турнирная таблица первого кругового раунда

Второй этап

Результаты группы А 
 •

Календарь группы А

Результаты группы Б 
 •

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

 Группа А 

 Группа Б

Примечания

См. также 
Кубок России по баскетболу среди женщин 2022/2023

Ссылки 
 

Чемпионат России по баскетболу
2022 год в баскетболе
2023 год в баскетболе